José Palazzo  (José Domingo Palazzo, 12 de mayo de 1970, Argentina) es un productor de espectáculos, titular de En Vivo Producciones y director artístico del Festival Cosquín Rock.

Reseña biográfica 

Hijo del abogado y docente José Luis Palazzo y la artista visual Susana Lescano, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. Además de su título en derecho se dedicó a la música interpretando el bajo en diversas agrupaciones como Descartables, Rouge & Roll y Los Mentidores. También condujo programas de radio y televisión. Es un reconocido representante de artistas, entre los que se destaca Charly García, Don Osvaldo y La Renga. Su mayor trascendencia se debe al Festival Cosquín Rock que se lleva adelante en Santa Maria de Punilla, Córdoba, desde hace 23 años, con una convocatoria, en su edición 2023 de 200.000 asistentes en sus dos jornadas. 

Su figura no está libre de controversias debido a su personalidad extrovertida, así como el componente público de sus actividades. Actualmente es el presidente de la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines.

Distinciones 

 Premios Fest 2022, para Cosquín Rock como Mejor Festival LATAM. Bilbao, España, 2022.
 Distinción Jerónimo Luis de Cabrera,  2015.

Referencias 
José Palazzo, Cosquín Rock abre cabezas. 

El Libro del Festival Cosquín Rock.

Enlaces externos 

 https://cosquinrock.net/

Música
Producción
Festivales